Пак Хэ Су () — южнокорейский актёр. Всемирно известен по роли  в телесериале «Игра в кальмара» (2021). Исполнитель главных ролей в сериалах «‎Тюремный сборник» (2017—2018) и «Бумажный дом: Корея» (2022), а также в фильмах «‎Квантовая физика: ночная жизнь» (2019), «Время охоты» (2020) и «Якша: безжалостные операции» (2022).

Карьера 
Пак дебютировал в музыкальном театре в 2007 году в представлении «Мистер Лобби». Он также играл в других музыкальных спектаклях, таких как «Ангел по имени Желание» и «Аннапурна».

В 2017 году он впечатлил своей главной ролью в драматическом сериале «‎Тюремный сборник», который принёс ему награду «Лучший новый актёр» на Сеульской премии.

В 2021 году Пак получил международное признание после того, как появился в роли Чо Сан У в южнокорейском телесериале «Игра в кальмара». Он смог набрать более 800 000 подписчиков в Instagram за один день. Позже в том же году Пак снялся в роли Берлина в корейском ремейке испанской криминальной драмы «Бумажный дом».

Личная жизнь 
14 января 2019 года Пак женился на своей девушке. Свадебная церемония состоялась в Сеуле. 29 сентября 2021 года агентство Пака объявило, что его жена родила сына и что и мать, и ребёнок находятся в добром здравии.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Веб-сериалы

Музыкальные видео

Роли в театре

Награды и номинации

Примечания 
Комментарии

Источники

Выпускники Данкукского университета
Актёры по алфавиту
Актёры Республики Корея
Актёры XXI века